Caracas peut désigner :

Toponyme 

 Caracas, la capitale du Venezuela.

Patronyme 

 Frédéric Caracas (1963-) musicien, auteur, compositeur, réalisateur, programmeur, arrangeur, et bassiste français antillais.
Patronyme hispanique